OSCAR (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio) ist eine traditionelle Bezeichnung für einen Amateurfunksatelliten. Dabei fallen nur Satelliten, die eine Erdumlaufbahn erreichen oder verlassen, in die Gruppe der OSCAR-Satelliten, nicht also suborbitale Flugkörper.

Der erste OSCAR-Satellit 
Der erste Satellit mit der Bezeichnung OSCAR wurde von US-amerikanischen Funkamateuren gebaut und am 12. Dezember 1961 mit dem Satelliten Discoverer 36 der United States Air Force huckepack ins All befördert. Die Abmessungen von OSCAR 1 waren rund 30 cm × 25 cm × 12 cm, sein Gewicht betrug 4,5 kg, seine Umlaufbahn lag zwischen 234 km und 414 km Höhe und die Sendeleistung betrug 140 mW auf der Frequenz 145 MHz. Er verglühte nach sieben Wochen. In dieser Zeit strahlte der batteriegespeiste Satellit die Morsecodes der Buchstaben „H“ und „I“ aus, mit einer von der Temperatur abhängigen Geschwindigkeit.

Liste der OSCAR-Satelliten 
Bisher wurden 119 Satelliten gestartet, die nach dem Erreichen des Orbits eine OSCAR-Nummer zugeteilt bekamen. Die Namen der Satelliten in der folgenden Tabelle sind chronologisch nach dem Startdatum sortiert. Die OSCAR-Nummerierung folgt nicht immer dem Startdatum, da diese Kennung teilweise erst einige Zeit nach dem Start vergeben wurde. Der Status bezieht sich auf die Amateurfunknutzlast und muss nicht mit dem Status der Hauptnutzlast des Satelliten übereinstimmen.

Stand der Liste vom 19. Februar 2023

Siehe auch 
 AMSAT

Literatur 
 Martin Davidoff: The Radio Amateur’s Satellite Handbook. The American Radio Relay League, Newington, ISBN 978-0-87259-658-0.

Weblinks 
 AMSAT Deutschland: Übersicht aller OSCARs
 DD1US: Audioaufzeichnungen vieler OSCAR Satelliten (englisch)
 Projekt Oscar (englisch)

Amateurfunksatellit
Kommunikationssatellit